

Arte
Salvatore – dipinto di El  Greco, 1608-1614 circa, olio su tela, Museo del Prado, Madrid
Salvatore – dipinto di Andrea del Sarto, 1525 circa, olio su tavola, Basilica della Santissima Annunziata, Firenze

Cinema
Salvatore - Questa è la vita – film di Gian Paolo Cugno del 2006
 Il salvatore – film francese del 1971 diretto da Michel Mardore

Musica
Salvatore – singolo di Lana Del Rey del 2015, dall'album Honeymoon
Salvatore – album di Paky del 2022

Onomastica
Salvatore – nome proprio di persona italiano maschile

Personaggi fittizi
Salvatore – personaggio del romanzo di Umberto Eco Il nome della rosa

Persone
Anna Salvatore – pittrice, scultrice e scrittrice italiana
Attilio Salvatore – politico italiano
Dominick Salvatore – economista statunitense
Elvio Salvatore – politico e avvocato italiano
Federico Salvatore – cantautore e cabarettista italiano
Gastón Salvatore – scrittore e drammaturgo cileno naturalizzato tedesco
Gianfranco Salvatore – musicologo e critico musicale italiano
Giovanni Salvatore – compositore, organista e insegnante italiano
Marco Salvatore – calciatore italiano
Matteo Salvatore – compositore e cantante italiano
R. A. Salvatore – scrittore statunitense
Sergio Salvatore – pianista statunitense

Religione
 Salvatore – epiteto di Gesù Cristo nel cristianesimo

Altri progetti

Pagine correlate 

 Salvator mundi (disambigua)